Объединённая энергетическая компания:

 Объединённая энергетическая компания — электросетевая компания в Москве.
 Объединённая энергетическая компания — электросетевая компания в Санкт-Петербурге.